Волове́ц () — посёлок городского типа в Мукачевском районе Закарпатской области Украины. Административный центр Воловецкой поселковой общины. Известен как туристический центр и горнолыжный курорт, расположенный в высокогорье Украинских Карпат.

Географическое положение 
Расположен в высокогорье Украинских Карпат, на юг от водораздельного хребта, и на север от хребта Полонина Боржава, в узкой долине речки Вичи — притока Латорицы и Воливчика у подножия вершин Темнатик и Плай, на высоте около 500 м над уровнем моря.

История 
Археологические находки свидетельствуют, что местность современного Воловца была заселена в эпоху бронзы. В 1930 году здесь найдены два клада, состоящие из 23 бронзовых и 5 золотых предметов (с ним топоры, боевые чеканы-молоты, щиты, нестандартные кинжалы,Копья, рукозащитные спирали, браслеты) конца II тысячелетия до н. э.

По преданию, название Воловца происходит от названия речки Воливчик, в которой пастухи в древности поили волов, выпасавшихся на богатых травами полонинах.

Со времени перехода венгров через Карпаты в 895 году и до 1918 года Воловец входил в состав королевства Венгрии и Австро-Венгерской монархии; территориально находился в составе комитата Берег. С 1918 по 1939 - в составе Чехословацкой республики. С 1939 по 1944 его оккупировала хортистская Венгрия. С 1945 года в составе УССР СССР, районный центр Закарпатской области. 

С заселения Славянами карпат воловець населяют Русины(бойки) Даже опытных вояк Австрийской и Польской армии жители эти краев удивляли своими бойцовскими качествами.

Первое упоминание о Воловце — старинном славянском селении — относится к 1433 г., когда он вместе с окрестными землями принадлежал феодалам Переньи и частично Билкеям.

В 1498—1921 гг. в Воловце и его окрестностях действовали отряды опришков

В конце XIX века в селе проживало 882 человека. 

В 1911 году Воловец посетил американский антрополог Джордж Дорсей, который был удивлен фактом того, что имея такие благоприятные условия проживания, люди часто уезжали на заработки в США.

Ожидаемо что первая мировая война негативно отобразилась на благосостоянии населения и демографии. 

1 декабря 1947 года здесь началось издание районной газеты.

Газоперекачивающая станция газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в окрестностях Воловца сооружена строителями из Германской Демократической Республики.

В январе 1989 года численность населения составляла . 3 мая 2022 года в Воловец прилетела российская ракета, что вызвало повреждение инфраструктуры железнодорожного объекта. Это был первый населённый пункт на Закарпатье, где случилось такое событие. А 10 октября - в городе был слышен взрыв.

Горнолыжный курорт 
Курорт Воловец понравится новичкам, лыжникам, которые только начали осваивать горные склоны. Этот поселок — идеальное место, если вы хотите посетить как можно больше достопримечательностей Карпат.

Отели в пгт. Воловец:
 Гринвич — размещение 50 человек.
 Над Вичей — размещение 25 человек.
 Гостиный двор Воловец — размещение 50 человек.

Транспорт 
В посёлке находится одноимённая крупная железнодорожная станция на основной магистральной трассе, пересекающей Карпаты: Львов—Стрый—Лавочное—Бескидский тоннель(перевал)—Воловец—Мукачево—Батьёво—Чоп. Здесь останавливаются все поезда, идущие из Львова, Стрыя в Закарпатье и, соответственно, в обратную сторону — как грузовые, так и пассажирские (причём и местного сообщения, и дальнего сообщения — как Украины, так и международные).

Станция является начальной (и конечной — в обратном направлении) для 23-х-километрового перевального участка Воловец—Лавочное (из Закарпатья в Прикарпатье) железной дороги через Карпаты с уклоном 29 тысячных (это участок с самым крутым уклоном на магистральных линиях бывшего СССР). Здесь осуществляется техническая проверка состояния состава, включая проверку тормозных систем, и — при необходимости — усиление тяги. Грузовые поезда от станции Воловец на подъём до Бескидского тоннеля, а далее на спуск до станции Лавочное идут под кратной тягой в 2-3 локомотива и подталкиваются локомотивом-толкачом. На участке используются двухсекционые локомотивы ВЛ11М. Аналогично организовано и обратное движение от станции Лавочное до станции Воловец.

В 11 км от Воловца через с. Нижние Ворота проходит международный автобан М17 Брест (французский) — Киев. Расстояние от Воловца до областного центра Ужгорода — 115 км. Расстояние до Львова — 190 км. Расстояние до Киева —750 км.

Примечания

Литература 
 ВОЛОВЕЦЬ. Вербиленко Г. А. // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. — К.: Наукова думка, 2003. — 688 с.: іл.

Ссылки 

 Воловець та Воловецький район

Посёлки городского типа Закарпатской области